Хуснутди́нов (, ) — башкирская и татарская фамилия.

Известные носители 
 Хуснутдинов, Ахнаф Галимьянович (1925—2005) — полный кавалер ордена Славы.
 Хуснутдинов, Марат Азаматович (род. 2002) — российский хоккеист.
 Хуснутдинов, Нагим Хайрутдинович (1931—2011) — советский и российский тренер по боксу.
 Хуснутдинов, Наиль Кадырович (род. 1948) — депутат ГД РФ 3-го созыва.
 
 Хусни, Усман (Хуснутдинов, Усман Хуснутдинович) (1895—1948) — языковед.

 Хуснутдинова, Эльза Камилевна (род. 1954) — российский биолог.